Сильверстоун:

 Силверстон — деревня в Великобритании
 Сильверстоун — автодром в Великобритании
 Сильверстоун, Алисия — американская актриса и фотомодель.

См. также 
 Сильвер
 Сильвертон
 Сильвермастер